

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.

Китай 
 28-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Циский гун по приказу вана наказал Вэй за поддержку узурпатора в 675 году. В 3 луне, в день цзя-инь цисцы разбили войско Вэй.
 В 4 луне, в день дин-вэй умер князь Чжу (чжуский цзы) Со.
 Осенью чусцы воевали с Чжэн, луский князь соединился с Ци и Сун и оказал помощь Чжэн.
 Зимой был обнесён стенами луский городок Мэй.
 Зимой был совершенный неурожай пшеницы, и в Лу случился голод. Цзан Вэнь-чжун (Цзан Сунь-чэнь) отправился в Ци просить зерна, предложив дары из яшмы. Цисцы не приняли дары и дали разрешение на закупку зерна (эпизод 37 «Го юй»).

См. также

Примечания